Heilingbrunner ist der Familienname folgender Personen:

 Edi Heilingbrunner, deutscher Skispringer
 Friedrich Heilingbrunner (1891–1977), deutscher General
 Anton Heilingbrunner, Lehrer in Wasserburg am Inn, Verfasser zahlreicher Bücher und Aufsätze
 Gerhard Heilingbrunner (* 1957), österreichischer Umweltaktivist (z. B. Besetzung der Hainburger Au, Alternative Liste Österreichs, Umweltdachverband)
 Gottfried Heilingbrunner (1850–1908), deutscher Lehrer, zuletzt in Bad Reichenhall

Siehe auch:
 Anton-Heilingbrunner-Schule, Realschule in Wasserburg
 Heilingbrunnerschule, Grundschule in Bad Reichenhall